Ел Хикарал има више значења:

 Ел Хикарал (Коикојан де лас Флорес), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ел Хикарал (Пинотепа де Дон Луис), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ел Хикарал (Санта Круз Зензонтепек), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ел Хикарал (Сантијаго Амолтепек), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ел Хикарал (Тлалискојан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Хикарал (Трес Ваљес), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику